Алекса́ндр Кро́тов:
 Кротов, Александр Валентинович (род. 1967) — мастер спорта международного класса по самолётному спорту.
 Кротов, Александр Вячеславович (род. 1970) — советский и российский футболист, тренер.
 Кротов, Александр Дмитриевич (род. 1995) — белорусский футболист.
 Кротов, Александр Иванович (1895—1959) — русский и советский футболист.